

Местечко — село в Городоцькому районі Вітебської області.

Местечко — село, громада округу Пухов, Тренчинський край.